Nivenburg ist der historische Name der heute getrennten Städte:

Klosterneuburg
Korneuburg
Siehe auch:
Niwenburch